Arcidiocesi di Gerapoli di Frigia
Arcidiocesi di Gerapoli di Siria
Diocesi di Gerapoli di Isauria
Diocesi di Geropoli, sede che le fonti ecclesiastiche bizantine chiamano Diocesi di Gerapoli

Pagine correlate
Ierapoli (disambigua)